Der städtische Friedhof Volksdorf (gelegentlich auch Waldfriedhof Volksdorf) ist ein Begräbnisplatz im Hamburger Stadtteil Volksdorf. Er wurde von 1959 bis 2012 vom Bezirksamt Wandsbek verwaltet und ist seit Anfang 2013 Teil des städtischen Unternehmens „Hamburger Friedhöfe – Anstalt öffentlichen Rechts“, das auch die Friedhöfe Ohlsdorf und Öjendorf betreibt.

Geschichte 
Die Stadt Hamburg begann ab 1950 einen 14 Hektar großen Fichtenwald, den sie bereits 1936 Hans Freiherr von Ohlendorff abgekauft hatte, für einen Friedhof einzurichten. Zunächst entstand eine Zufahrtsstraße und eine Umzäunung für 7 Hektar des Geländes. Nach einjähriger Bauzeit wurde 1958 am östlichen Rand die 70 Plätze fassende Friedhofskapelle fertiggestellt, die erste Beerdigung fand im Januar 1959 statt.

Der vorhandene Baumbestand blieb weitgehend erhalten. Das Wegenetz besteht aus einem unregelmäßigen Raster mit einem umlaufenden Weg. An der Kapelle steht ein kleines Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege, bei dem bewusst darauf verzichtet wurde, eine Liste mit einzelnen Namen anzubringen. Die anonymen Grabfelder sind als eigenständige umpflanzte Bereiche gestaltet und erhalten als Schmuck eine moderne Plastik, sobald sie vollständig belegt sind.

Heute umfasst der Friedhof Volksdorf rund 14.900 Grabstätten auf einer Gesamtfläche von etwa 17 Hektar.

Gräber bekannter Persönlichkeiten 
 Bernhard Dexel (1919–2000), Architekt und bildender Künstler
 Ascan Klée Gobert (1894–1967), Politiker und Schriftsteller (aufgelassen)
 Elsa Haensgen-Dingkuhn (1898–1991), Malerin und Grafikerin 
 Marie-Louise Henry (1911–2006), Theologin
 Ernst von Klipstein (1908–1993), Schauspieler
 Lotte Koch (1913–2013), Schauspielerin
 Erika Krauß (1917–2013), Pressefotografin
 Lonzo (Geiger) (1952–2001), Musiker, „Teufelsgeiger von Eppendorf“
 Els Oksaar (1926–2015), Linguistin
 Hans Paetsch (1909–2002), Schauspieler und Regisseur
 Valeska Röver (1849–1931), Malerin und Kunstschulleiterin (aufgelassen)
 Ernst Rowohlt (1887–1960), Verleger
 Maria Rowohlt (1910–2005), Schauspielerin, Mutter von Harry Rowohlt
 Hans Martin Ruwoldt (1891–1969), Bildhauer (aufgelassen)
 Jens Scheiblich (1942–2010), Schauspieler
 Norbert Schmid (1939–1971), Polizeimeister, der im Dienst von der RAF erschossen wurde
 Ingo Schwichtenberg (1965–1995), Schlagzeuger Helloween
Helmut Walter Klein (1918–2013), Künstler und Grafiker

Literatur

Weblinks 

 Beschreibung auf der Website der Hamburger Friedhöfe AöR
 Beschreibung auf genealogy.net

Quellen 

Volksdorf
Hamburg-Volksdorf